El término patronato puede referirse:

 al patronato regio o patronato real, el conjunto de los privilegios y facultades especiales concedidas por el papa a los reyes de España y Portugal sobre sus territorios ultramarinos;
 al patronato republicano, una continuidad del patronato regio, autoconcedida por algunos gobiernos durante el siglo XIX en varias de las nuevas repúblicas fundadas sobre los antiguos reinos españoles y portugueses en América;
 al patronato de legos, el vínculo fundado con el gravamen de una obra pía;
 al patronato, el consejo formado por varias personas para vigilar que una organización cumpla debidamente sus fines;

Lugares y entidades
 a la estación Patronato, una estación ferroviaria del metro de Santiago, Chile;
 al Barrio Patronato, el sector comercial de Santiago de Chile, en la comuna de Recoleta;
 a la calle Patronato, en Santiago de Chile, en la comuna de Recoleta;
 al Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, un club deportivo argentino de fútbol;
 al Real Patronato sobre Discapacidad, un organismo autónomo de España.